Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Carlos Moyá ha battuto in finale 7–6 (7–4), 7–6 (7–4) Fernando Meligeni.

Teste di serie

  Tommy Haas (secondo turno)
  Guillermo Cañas (primo turno)
  Nicolás Lapentti (primo turno)
  Albert Portas (secondo turno)

  Carlos Moyá (campione)
  Félix Mantilla (secondo turno)
  Jérôme Golmard (primo turno)
  David Nalbandian (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2002
ATP Tour 2002